Женская хоккейная ли́га (ЖХЛ) — хоккейная лига, объединяющая хоккейные клубы из России, которые ежегодно борются за главный трофей лиги. До образования ЖХЛ в России проводился чемпионат России. Лига была образована 19 июня 2015 года.

История 

Впервые о создании Женской хоккейной лиги было заявлено 12 сентября 2014 года на рабочей встрече президентов ФХР и КХЛ Александра Медведева и Владислава Третьяка. Стороны выразили готовность совместно учредить ЖХЛ и добиться вывода женского хоккея России на новый уровень развития. Однако ФХР учредила Женскую хоккейную лигу самостоятельно. Произошло это совещании представителей женских команд России 2 июля 2014 года. В этот же день Президентом Лиги был избран заслуженный мастер спорта Алексей Яшин, исполнительным директором назначен Евгений Чижмин. Процесс создания Лиги застопорился из-за несогласия КХЛ с тем, что ФХР учредила Лигу без согласования с КХЛ.

КХЛ с ФХР вернулись к вопросу о ЖХЛ в 2015 году. 23 апреля 2015 года Исполком ФХР проголосовал за передачу прав на проведение чемпионата России среди женских команд КХЛ. 19 июня 2015 года КХЛ учредила Женскую хоккейную лигу, проведя презентацию новой лиги в Министерстве спорта России. 28 августа 2015 года был утвержден логотип ЖХЛ. 8 сентября 2015 года, после проведения первых матчей чемпионата ЖХЛ, Совет директоров КХЛ утвердил Регламент чемпионата Лиги.

В сезоне 2016/2017 состав ЖХЛ пополнила восьмая команда — «Динамо» (Курск). Однако в самом начале турнира, 5 сентября 2016 года, новый клуб снялся с соревнования в связи с нерешённостью организационно-логистических вопросов.

Матч всех звёзд 

19 января 2017 года в Уфе прошёл первый в истории ЖХЛ Матч звёзд, за которым наблюдали 7210 человек с трибуны «Уфа-Арены». Представительницы ЖХЛ вошли в историю российского хоккея: впервые в матчах звёзд всех российских лиг одной из команд удалось сохранить «сухими» свои ворота. Мария Сорокина («Динамо СПб»), вратарь команды Запада, отразила все 25 бросков.
Автором первого забитого гола Матча Звезд ЖХЛ стала Алевтина Штарёва («Торнадо»). Сборная «Запада» переиграла оппонентов из сборная «Востока» со счетом 4:0.

10 января 2018 года в Астане прошёл второй Матч звёзд ЖХЛ. Сборная Востока в форме, которой на лед вышли 5 хоккеисток «Бирюсы» - Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Елена Малиновская,  Екатерина Добродеева и Валерия Павлова - одержала победу над командой Запада со счетом – 3:2.

13 января 2019 года в Нижнекамске прошёл третий Матч звёзд ЖХЛ. Сборная «Запада» переиграла оппонентов из сборная «Востока» со счетом 4:2. На матче присутствовало 4873 зрителей.

12 января 2020 года на льду «ВТБ Арены» в Москве в четвёртый раз в истории состоялся Матч Звезд ЖХЛ. Сильнее в этом противостоянии оказалась сборная «Востока», сумевшая забросить четыре шайбы, «Запад» ответил всего одной - 4:1.

Юбилейный пятый Матч Звезд Женской хоккейной лиги состоялся 4 декабря в Челябинске в рамках Недели Звезд Хоккея 2022 на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.
Сильнее в этом противостоянии оказалась сборная «Запада»,сумевшая забросить четыре шайбы. «Восток» ответил тремя - 4:3.

Команды

Таблица призёров

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
 Официальный сайт

Женская хоккейная лига